Planica 1991 je bilo dvodnevno tekmovanje za svetovni pokal od 23. do 24. marca 1991 na Velikanki bratov Gorišek K185. V treh dneh se je pod letalnico zbralo skupaj 80,000 ljudi.

Spored

Vsi poleti preko 190 metrov 
Po vrstnem redu:
196 metrov – 23. marec – André Kiesewetter (WR dotik; 2. serija)
191 metrov – 23. marec – Stephan Zünd (3. serija)
191 metrov – 23. marec – André Kiesewetter (3. serija)
190 metrov – 24. marec – Ralph Gebstedt (3. serija)

Svetovni pokal
Na sporedu sta bili dve posamični tekmi v poletih na Velikanki bratov Gorišek K185. Po takratnih pravilih sta šteli dve najboljši od treh serij.

21. marca 1991 je bil na sporedu prvi preizkus letalnice, na katerem je mladi in neizkušeni avstrijski predskakalec Heinz Frank, skočil 184 metrov in postavil daljavo dneva.

22. marca 1991 je bil na sporedu uradni trening na katerem se je zbralo 15,000 ljudi, a odpovedan že po vsega 7 predskakalcih. V to so jih prisilile visoke temperature pomešane z dežjem in močnim vetrom, ki je prevrnil celo eno od televizijskih kamer. Gledalci so bili zelo razočarani. Izmed nekaj redkih poletov, ki so jih uspeli videti, je bil Igor Strgar najdaljši z 150 metri. Trening je bil zato prestavljen na soboto zjutraj pred prvo tekmo z samo eno trening serijo.

23. marca 1991 je bila na sporedu prva tekma, skupaj kar z petimi serijami v enem dnevu, prvič in zadnjič v zgodovini poletov. Najprej je bila na vrsti odpovedana in prestavljena uradna trening serija od prejšnjega dne. Nato je na vrsto prišlo tekmovanje in v drugi seriji je André Kiesewetter v hudi megli podrsal pri 196 metrih, dolžini svetovnega rekorda, režiser pa ga je skoraj zamudil. Žirija je drugo serijo takoj razveljavila in jo v celoti ponovila z nižjega zaletnega mesta. Kasneje v zadnji tretji seriji je Stephan Zünd pristal pri 191 metrih, kmalu za tem je to v isti seriji ponovil še Kiesewetter .

24. marca 1991 je bila na sporedu še druga tekma svetovnega pokala. V tretji seriji je mladi Nemec Ralph Gebstedt pristal pri izvrstnih 190 metrih, kar je pri žiriji sprožilo velik preplah. Napovedovalec in občinstvo ga je že predčasno razglasilo za zmagovalca. A malo je manjkalo, da bi serijo razveljavili in začeli znova, a na srečo niso. Tako je ta daljava štela v uradni rezultat, Nemec pa je zmagal tekmo in dejal: "Pri pristanku nisem imel nobenih problemov".

Prva tekma
SP #273 — uradni rezultati — 40,000 ljudi — 23. marec 1991

 Najslabši skok izmed treh ni štel v končni rezultat.

Druga tekma
SP #274 — uradni rezultati — 25,000 ljudi — 24. marec 1991

Neveljaven svetovni rekord
Najdaljši polet v paralelni tehniki vseh časov.

 Neveljaven! Dotik pri dolžini svetovnega rekorda.

Sklici in opombe

Svetovni pokali v smučarskih skokih
Planica
1991 v športu
1991 v Sloveniji